Fail-Safe ( für „versagenssicher“ oder „ausfallsicher“, zusammengesetzt aus , ‚ausfallen‘ und , ‚gefahrlos‘) steht für:
 Fail-Safe, jede Eigenschaft eines Systems, die im Fall eines Fehlers zu möglichst geringem Schaden führt

Fail-Safe oder Fail Safe ist der Originaltitel folgender Werke:
 Feuer wird vom Himmel fallen, Roman von Eugene Burdick und Harvey Wheeler (1962)
 Angriffsziel Moskau, US-amerikanische Spielfilm von Sidney Lumet, Verfilmung des Romans (1964)
 Fail Safe – Befehl ohne Ausweg, US-amerikanischer Fernsehfilm von Stephen Frears, Verfilmung des Romans (2000)
 Das Ende der Welt, Folge 5x17 der Fernsehserie Stargate – Kommando SG-1 (2002)

Siehe auch:
 Fail-Safe N, Kennwert in Metaanalysen